Pessoas
Albert Camus — escritor e filósofo francês
Aimée Antoinette Camus — botânica francesa
Edmond Gustave Camus — botânico e farmacêutico francês
Marcel Camus — cineasta francês
Matilde Camus — poeta espanhola

Outros
12696 Camus — asteroide

Desambiguações de antropônimos